Microtritia är ett släkte av kvalster. Microtritia ingår i familjen Euphthiracaridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Microtritia